Blues in the Night peut faire référence à :

 Blues in the Night, chanson populaire, devenue un standard
 Blues in the Night, film sorti en 1941
 , une comédie musicale de 1982
 Blues in the Night, un album de Ann Hampton Callaway
 Blues in the Night , un album de Jo Stafford de 2007
 , un album de Sonny Clark